Финал Южноамериканского кубка 2021 — решающий матч, по результатам которого определился победитель Южноамериканского кубка 2021, 20-го розыгрыша второго по значимости после Кубка Либертадорес клубного турнира Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ.

Решающая игра состоялась на стадионе «Сентенарио» в сталице Уругвая Монтевидео. Во второй раз подряд в истории турнира в финале сыграли две команды из одной страны, и впервые это были представители Бразилии — «Атлетико Паранаэнсе» и «Ред Булл Брагантино» (в финале розыгрыше 2020 года играли аргентинские команды — «Дефенса и Хустисия» и «Ланус»). «Атлетико Паранаэнсе» во второй раз в истории стал обладателем трофея (впервые они выиграли турнир в 2018 году), обыграв в финале со счётом 1:0 «Ред Булл Брагантино», для которого эта игра стала первым финалом в международных соревнованиях. Автор победного мяча Никан был признан лучшим игроком матча.

Этот финал стал первым в истории ЮАК после внедрения полноценного группового этапа из 32 участников.

Через неделю после этого матча на том же стадионе пройдёт финал Кубка Либертадорес между двумя другими бразильскими командами — «Палмейрасом» и «Фламенго».

Путь к финалу 

«Атлетико Паранаэнсе» начал кампанию под руководством Пауло Аутуори. Ещё в октябре 2020 года, когда Аутуори вернулся в клуб, он должен был работать только техническим директором, однако из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, специалист согласился также и тренировать основную команду на временной основе — до февраля 2021 года. 13 марта 2021 года, команду возглавил португальский специалист Антониу Оливейра, который с октября входил в штаб Аутуори, а с 6 февраля тренировал молодёжную команду «Атлетико». В ЮАК-2021 португалец дебютировал с гостевой победы в первом матче 1/8 финала против «Америки Кали» (1:0). После проигрыша в полуфинале чемпионата штата Парана от «Каскавела» 9 сентября Оливейра подал в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера «Атлетико» стал Бруно Лазарони, сын известного тренера Себастьяна Лазарони. Формально его помощниками стали Аутуори и недавно завершивший карьеру аргентинец Лучо Гонсалес. Под руководством Лазарони «атлеты» одержали важнейшую гостевую победу над «Пеньяролем» в первом матче 1/2 финала ЮАК (2:1). В ответной встрече, состоявшейся 30 сентября, обязанности главного тренера вновь исполнял Аутуори, и уже после победы 2:0 (4:1 по сумме двух матчей) 1 октября «Атлетико Паранаэнсе» объявил о назначении нового главного тренера на постоянной основе — им стал бывший игрок команды Алберто Валентин. Таким образом, финал турнира стал для Валентина первым и единственным матчем в ходе этого розыгрыша ЮАК.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 

Южноамериканский кубок
Футбол в Южной Америке в 2021 году
Матчи ФК «Атлетико Паранаэнсе»